Megaclite – satellite naturale minore del pianeta Giove
 Megaclite – personaggio femminile della mitologia greca, amante di Zeus